Стахов — фамилия; имеет женскую форму Стахова.
 Стахов, Игорь Борисович (род. 1970) — украинский футболист, нападающий.
 Стахова, Ангела (1948—2022) — верхнелужицкая и немецкая писательница, депутат германского Бундестага.